El término Huesa puede denominar a:

 El municipio de Huesa, en la provincia de Jaén (España).
 El municipio de Huesa del Común, en la provincia de Teruel (España).
 Una fosa, especialmente la destinada al enterramiento de personas.